La gara dei 50 metri stile libero maschili dei Giochi di Sydney 2000 è stata disputata il 21 e 22 settembre. Gli atleti iscritti sono stati 80, provenienti da 71 nazioni.

La medaglia d'oro è stata assegnata ex aequo agli statunitensi Anthony Ervin e Gary Hall Jr, che hanno chiuso entrambi con il tempo di 21"98 davanti all'olandese Pieter van den Hoogenband.

Calendario
Per la prima volta la gara è stata disputata in tre turni. I migliori sedici tempi delle batterie si sono qualificati per le semifinali e i migliori otto delle semifinali hanno raggiunto la finale.

Record 
Prima di questa competizione, il record del mondo e il record olimpico erano i seguenti.

Durante l'evento non è stato migliorato nessun record.

Batterie

Semifinali

Finale

Bibliografia

 Sports-refences.com, Swimming at the 2000 Sydney Summer Games: Men's 50 metres Freestyle. URL consultato il 19 aprile 2013.

Nuoto ai Giochi della XXVII Olimpiade